Футбольная лига в сезоне 2007-08 — 110-й сезон Футбольной лиги Англии и 16-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2007 года и завершился в мае 2008 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Вест Бромвич Альбион, Первой Футбольной лиги — Суонси Сити, а Второй Футбольной лиги — Милтон Кинс Донс.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига 

* С команды «Лидс Юнайтед» снято 15 очков.

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2007/08 на RSSSF.com 

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008